Según el contexto Oracle puede hacer referencia a:

 Oracle, ciudad del estado de Arizona, Estados Unidos.
 Oracle Corporation, empresa de software.
 Oracle Database, popular sistema de gestión de base de datos de tipo relacional, desarrollado por Oracle Corporation.
 The Legend of Zelda: Oracle of Seasons y Oracle of Ages, "La leyenda de Zelda: El oráculo de las estaciones" y "El oráculo de los tiempos", son dos videojuegos de acción-aventura desarrollados por Flagship y publicados por Nintendo.
 Oracle, personaje de DC Comics.
 Oracle, álbum musical de Kittie.